Чернобель — деревня в Заводскослободском сельсовете Могилёвского района Могилёвской области. В 2007-м году на территории деревни находилось 7 хозяйств и 20 жителей.

Географическое положение 
Расположена в 32 км к юго-западу от Могилёва, 11 км от железнодорожной станции Дашковка на линии Могилёв—Жлобин. Рельеф равнинный. Транспортные связи по местной дороге через деревню Досовичи и дальше по шоссе Могилёв—Бобруйск.

История 
Основана в 1920-е годы переселенцами с соседних деревень. С 20.8.1924 года в Досовичском сельсовете Могилёвского района Могилёвского округа (до 26.7.1930), с 20.2.1938 года в Могилёвской области. В 1930-е годы жители посёлка вступили в колхоз. В Великую Отечественную войну с июля 1941 года до 27.6.1944 года оккупирована немецкими войсками. С 6.4.1973 года в Заводскослободском сельсовете. В 1990 году 10 хозяйств, 17 жителей, в составе совхоза «Досовичи» (центр — деревня Досовичи). Планировочно состоит из короткой прямолинейной улицы меридиональной ориентации, застроенной двусторонне, неплотно, традиционными деревянными домами усадебного типа.

См. также 
 Заводскослободский сельсовет
 Могилёвский район
 Список малых населённых пунктов Могилёвской области

Ссылки 
 

Населённые пункты Могилёвского района